Tarentaise puede referirse a: 

 Valle del Tarentaise, en Saboya; o
 Tarentaise, comuna francesa situada en Loira.